Miguel Sebastián Garcia ou Pitu (Santa Fé, 27 de janeiro de 1984) é um futebolista profissional argentino, meia, milita no Seongnam FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Unión
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do Seongnam FC